Donna désigne :

Toponyme 
 Donna, ville du Texas, aux États-Unis ;
 Dønna, commune de Norvège.

Prénom

Télévision 
 Donna, série télévisée.

Musique 
 Donna, une chanson de Ritchie Valens, sorti en 1958 ;
 Donna Donna, une chanson originellement écrite en yiddish sous le titre Dana Dana.

Design 
 Donna, le surnom d'un fauteuil dessiné par Gaetano Pesce.

Prénom féminin
Prénom américain